Incontro di Bayonne – incontro del 1565 tra Caterina de' Medici e Ferdinando Alvarez de Toledo
Incontro di Bayonne – incontro del 1808 tra Napoleone Bonaparte, Carlo IV di Spagna, Ferdinando VII di Spagna e Manuel Godoy